Mihm ist der Familienname folgender Personen:

 Arend Mihm (* 1936), deutscher Germanist 
 Chris Mihm (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Johann Philipp Mihm, deutscher Bildhauer des Barock
 Kai Mihm (* 1972), deutscher Film- und Restaurantkritiker
 Karl Mihm (1934–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Severin Mihm (* 1991), deutscher Fußballspieler